Kralj, muški vladara u državnom uređenju koja se zove kraljevina ili monarhija
 Kralj (šah), šahovska figura
 Kralj (prezime), prezime u južnoslavenskim jezicima